Schimmel kan syfta på:

 Annemarie Schimmel (1922–2003), en tysk religionsvetare, iranist och islamolog
 Wilhelm Schimmel Pianofortefabrik, en tysk tillverkare av pianon, flyglar och andra akustiska tangentinstrument